Příjmení Giuliani nosí více významných osobností:

 Mauro Giuliani (1781–1829) – italský hudební skladatel, kytarista, violoncellista a zpěvák
 Rudy Giuliani (* 1944) – americký právník, obchodník a politik
 Veronika Giuliani (1660–1727) – italská řádová sestra